Vaquer ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Vaquer, Schauspieler und Synchronsprecher
 Oriol Canals Vaquer (* 1978), spanischer Autor